CIL pode ser:

Corpus Inscriptionum Latinarum, compilação de inscrições epigráficas latinas da antiguidade;
Common Intermediate Language, uma linguagem de programação

Desambiguação